Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Mary Pierce che ha battuto in finale Nataša Zvereva 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Mary Pierce (campionessa)
 Nathalie Tauziat (semifinali)

 Zina Garrison (semifinali)
 Nataša Zvereva (finale)
 Lori McNeil (primo turno)
 Julie Halard (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1993